Název Staroměstské náměstí nese více míst:

Česko 
 Staroměstské náměstí (Praha)
 Staroměstské náměstí (Mladá Boleslav)
 Staroměstské náměstí (Litovel)
 Staroměstské náměstí (Třebechovice pod Orebem)

Další země 
 Staroměstské náměstí (Varšava)